Liebenfelde ist der deutsche Name von Orten, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Liebenfelde, Kreis Arnswalde, Brandenburg, seit 1945: Jarostowo, Dorf im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Liebenfelde, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Nawrocko, Dorf im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, Polen

und:
 Liebenfelde (Ostpreußen) (bis 1938: Mehlauken), Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Salessje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland